Соревнования по волейболу на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1964 в Токио и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр.

История и система соревнований 
Волейбол был признан олимпийским видом спорта решением 53-й сессии Международного олимпийского комитета, проходившей в 1957 году в Софии. К этому периоду Международная федерация волейбола (FIVB) объединяла 115 национальных федераций. Тем не менее в программу летних Олимпийских игр 1960 в Риме волейбол включён не был — менять программу и календарь соревнований было уже поздно.

В первом олимпийском турнире по волейболу участвовали 6 женских и 10 мужских команд, в дальнейшем их количество увеличивалось, что привело к изменению формата олимпийских турниров: на Играх 1964 и 1968 года соревнования проводились по круговой системе, с 1972 года введены матчи на выбывание (плей-офф, или олимпийская система).

К 1996 году количество участников олимпийских турниров увеличено до 12 и была введена новая система квалификации на Игры. Отбор производится по итогам предшествующих Играм розыгрышей Кубка мира, континентальных и мировых отборочных турниров.

Олимпийские турниры проходят для мужских и женских команд по одинаковой схеме, которая предусматривает проведение игр строго через день и включает в себя два этапа: сначала участники соревнований играют по круговой системе в двух группах (A и B), затем команды, занявшие в группах 1—4-е места, играют по системе с выбыванием, начиная с четвертьфинала. Классификационные матчи на Олимпийских играх не проводятся: проигравшие в четвертьфинале занимают 5-е место, пятые команды групп A и B классифицируются на 9-м месте, аутсайдеры группового этапа — на 11-м месте.

Пляжный волейбол присутствовал на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне в качестве показательного вида спорта, 24 сентября 1993 года на 101-й сессии Международного олимпийского комитета в Монте-Карло был признан олимпийским видом спорта и дебютировал в соревновательной программе на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Мужской и женский турниры в этой дисциплине начали проводиться одновременно.

Как и в классическом волейболе, турниры состоят из группового этапа и плей-офф. В них участвуют по 24 команды (не более двух от одной страны), в число которых входят команда страны-организатора, действующие чемпионы мира (с 2015 года), 15 лидеров рейтинга Международной федерации волейбола, 5 победителей Континентального кубка и 2 команды по результатам финала Кубка мира.

Призёры соревнований

Волейбол

Мужчины

Женщины

Пляжный волейбол

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Страны

Волейбол

Мужчины

Женщины

Пляжный волейбол

Мужчины

Женщины

Литература

Примечания

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по волейболу

Ссылки 
 Волейбол и пляжный волейбол на Олимпийских играх

Волейбольные соревнования
Волейбол на Олимпийских играх
Виды спорта на летних Олимпийских играх